Smrčina kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Smrčina (berg i Tjeckien), Mähren-Schlesien, 
 Hochfichtel Berg, berg, Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar